Turkanameer, een meer in het noordwesten van Kenia.
Turkana (volk), een volk in het noordwesten van Kenia.
Turkana (taal), een Oost-Nilotische taal, gesproken door het gelijknamige volk in Kenia.
Turkana County, een county van Kenia.